Avenida Einstein puede referirse a:

Avenida Einstein de Rancagua, Chile.
Avenida Einstein de San Salvador, El Salvador.
Avenida Einstein de Santiago de Chile.
Avenida Einstein, cercana a Garín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Barrio Avenida Einstein, población de la comuna de Recoleta en Santiago de Chile.